New Hope Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Hope Baptist Church (Alabama), ID-Nr. 05000646
 New Hope Baptist Church (Oklahoma), ID-Nr. 03000515